Copa da UEFA de 2001–2002 foi a 31ª edição da Copa da UEFA, vencida pelo Feyenoord Rotterdam da Holanda em vitória sobre o Borussia Dortmund por 3-2. A maior goleada da competição foi registada quando o Rapid Bucureşti venceu o FK Atlantas por 8-0.

Fase de qualificação

|}

Primeira fase

|}

Segunda fase

|}

Terceira fase

|}

Quarta fase

|}

Quartas-de-final

|}

Semifinais

|}

Final

Taça UEFA